Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2015 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Vasek Pospisil und Jack Sock.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für das Herrendoppel am 22. und 23. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser-Paare.

Folgende Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herrendoppel
2015